Ахан:

 Ахан — библейский персонаж, сын Хармия из колена Иудина.
 Ахан — мужское иранское имя.

Топонимы
 Ахан — село в Исмаиллинском районе Азербайджана.

Прочее
 Ахан — один из видов рыболовных сетей, применяющийся для ловли крупной рыбы (осетровых пород); если для красной рыбы ячея на сеть — от 60 до 75 мм, то на ахан — от 100 до 150 мм.